Jean-Baptiste Pierné (1821-1894), chanteur d'opéra français, père de Gabriel ;
 Gabriel Pierné (1863-1937), organiste, pianiste, compositeur et chef d'orchestre français, fils de Jean-Baptise Eugène ;
 Paul Pierné (1874-1952), compositeur et organiste français, fils du cousin de Gabriel ;
 Jean Pierné (1891-1974), peintre, fils de Gabriel ;

Voir aussi 
 Square Gabriel-Pierné à Paris.